A ética socialista é uma doutrina de moralidade e ética que se baseia ou deriva da filosofia marxista. O marxismo-leninismo sustenta que a moral, como outras formas de ideologia, é de carácter de classe e se manifesta no comportamento das pessoas de diferentes maneiras em diferentes condições históricas de acordo com os interesses das classes ou estratos sociais que ocupa uma pessoa.

Referências

Bibliografia 

 Howard Selsam. Socialism and Ethics. New York: International Publishers. 1943.
 Howard Selsam. Ethics and Progress: New Avalies in a Revolutionary World. New York: International Publishers. 1965.
 Ethics. Ed. by A.I. Titarenko. Translated from the Russian by Natalia Belskaya. Moscow: Progress Publishers, 1989,  .
 Galina Kirilenko and Lydia Korshunova. What Is Personality? Moscow: Progress Publishers. 1989.
 A Dictionary of Ethics. Moscow: Progress Publishers. 1990.
 
Marxismo